Сезон 1994–1995 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 3 вересня 1994 та 18 червня 1995 року. Став 64-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у сезоні брали 20 команд. Передбачалося, що за результатами сезону 16 з них продовжать виступи в елітному дивізіоні, два найгірші клуби відразу понизяться у класі до Сегунди, ще дві команди візьмуть участь у матчах плей-оф за право виступів у Ла Лізі проти двох представників Сегунди. Однак вже після завершення турніру, включно з матчами плей-оф, було прийнято рішення про розширення Прімери до 22 учасників, тому фактично за результатами сезону 1994–1995 понизилася в класі лише одна команда, котра зайняла останнє місце в турнірі, «Логроньєс».

Переможцем турніру став мадридський «Реал», який здобув свій 26-й трофей національної першості. Мадридці захопили лідерство у першості у 12-му турі і з того часу не полишали чільний рядок турнірної таблиці, урешті-решт фінішувавши першими з 4-очковим відривом від клубу «Депортіво» (Ла-Корунья). Клуб з Ла-Коруньї також стабільно провів сезон, протягом більшої частини сезону будучи фактично єдином конкурентом «Реала» у боротьбі за «золото».

Підсумкова турнірна таблиця

Плей-оф за право виступів у Ла Лізі

Динаміка турнірного становища

Бомбардири 

Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1994—95 став чилійський нападник чемпіона країни, мадридського «Реала», Іван Саморано, який записав до свого активу 28 голів. 

Найкращі бомбардири сезону:

Примітки

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1994–95 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1994–95 на bdfutbol.com  

1994-95
1995 у футболі
1994 у футболі
1994 в іспанському спорті
1995 в іспанському спорті